Капі́тон або Капито́н (, ; демінутиви: Капітоха, Капітошка) — українське чоловіче ім'я. Походить від латинського слова caput (у родовому відмінку capitis), яке значить «голова».

Відомі носії 
 Капітон Степанович Павлов — український живописець.
 Капітошка — персонаж однойменного українського мультфільму.

Примітки 

Українські імена